Поступовий вебзастосунок ()
 Код IATA для аеропорту , Оклагома-Сіті, США
 Pratt & Whitney Aircraft